Мо́скоу  () — город на северо-западе США, в штате Айдахо. Центр и крупнейший город округа Лейто.

Расположен на севере штата, вдоль границы со штатом Вашингтон. В городе расположен Университет Айдахо. В этом городе родились писатель  и певец .

По данным на 2010 год население составляло 23800 человек.

История 

Город основан в 1871 году шахтёрами и фермерами, которые начали прибывать в северную часть штата Айдахо после Гражданской войны в США. Первыми названиями города были Хог-Хейвен, с 1872 (когда открылось почтовое отделение) Парадайс-Валли, а с 1875 современное Москоу.

Точное происхождение названия города, как и его история, до сих пор является предметом споров. Нет доказательств, что это название дано русским жителем или по имени города в России. Известно, что первопоселенцы долго не могли договориться между собой об имени города. Начальник почтового отделения Сэмюэль Нефф (Samuel Neff) тогда подписывал официальные бумаги для города и выбрал название Москоу. Сам Нефф родился в Москоу в штате Пенсильвания и позже переселился в Москоу в штате Айова.

Местный университет основан в январе 1889 года и впервые открылся для студентов в октябре 1892 года.

Климат

Образование (школы, колледжи, университеты)

Демография 

Согласно данным переписи 2010 года, население города составляло 23800 человек. Насчитывалось 9180 домашних хозяйства и 4335 семей. Плотность населения 1341,5 чел/км². Плотность размещения жилья — 556,8 на км². Расовый состав: 90,9 % белые, 3,1 % азиаты, 1,1 % чернокожие, 0,6 % коренных американцев, 0,2 % гавайцев или выходцев с островов Океании, 1,4 % другие расы, 2,7 % потомки двух и более рас.

Примечания

Ссылки 
 
 www.moscow.id.us

Города Айдахо
Города, основанные в XIX веке
Университетские города США
 
Окружные центры Айдахо